James Blake es un empresario y autor británico de Belfast, Irlanda del Norte. James es conocido por haber sido finalista en los Business Awards 2019 en la categoría de Joven Empresario del Año, y por ser el primer miembro norirlandés del Consejo de la Agencia Forbes.

Primeros años
James estudió en el Fort Hill Integrated College. Tuvo experiencias académicas dispares en la escuela, lo que le llevó a convertirse en un emprendedor, y lanzó su primer negocio en línea poco después de terminar sus A-Levels. James jugó al fútbol en las categorías inferiores del Lisburn Rangers F.C. y del Lisburn Distillery F.C.

Carrera profesional
James fundó Vindicta Digital, una empresa de marketing digital y SEO, en 2016. En 2021, la empresa emitió un comunicado sobre sus ingresos de clientes superando los 48 millones de libras esterlinas para el año y 300 millones de libras esterlinas en total. Posee y opera múltiples empresas de comercio electrónico a través de Black Holdings Group y también es un inversor en otras. James también es un colaborador, autor para los editores en línea como Forbes escribiendo sobre temas como el espíritu empresarial, el marketing digital y los negocios.

Premios
En 2019, James fue finalista de los Belfast Chamber of Commerce, Belfast Business Awards 2019 en la categoría de joven empresario del año. En 2020, James se convirtió en el primer miembro norirlandés del Consejo de la Agencia Forbes.

En 2022, James fue nombrado una de las 30 mejores mentes empresariales menores de 30 años por Belfast Telegraph.

Referencias 

Empresarios de Reino Unido
Empresarios de Irlanda del Norte
Hombre